Polemochartus är ett släkte av steklar som beskrevs av Schulz 1911. Polemochartus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Polemochartus